Sylvia Plath (1932–1963), een Amerikaanse dichteres, romanschrijfster en essayiste
 Plath (bedrijf), een Duits maker van instrumenten voor de scheepvaart